Zoey Diaz amerikai gyerekszínésznő és modell. 2012-ben szerepelt Katy Perry Wide Awake zenei videójában mint fiatal Katy Perry. Azóta szerepelt olyan filmekben, mint a The Stray és Juke Box Hero és Eyes Upon Waking.

Filmográfia

Sorozat szerepek

Videóklip

Források 
 

Amerikai színészek
Amerikai nők